Алексе́й Алексе́евич Богда́нов (род. 11 октября 1935, Москва) — советский и российский химик. Академик РАН (1994; член-корреспондет АН СССР с 1984). Профессор химического факультета МГУ, главный научный сотрудник отдела химии и биохимии нуклеопротеидов и заместитель директора НИИ ФХБ им. А. Н. Белозерского.

Главными направлениями научной деятельности являются биоорганическая химия и молекулярная биология.

Биография 
В 1958 году окончил химический факультет МГУ, там же обучался в аспирантуре под руководством М. А. Прокофьева. Тема, защищённой в 1962 году кандидатской диссертации: «Пептиды, ковалентно связанные с РНК». В 1973 году защищает докторскую диссертацию по теме «РНК-белковые взаимодействия в рибосомах». Всё это время работает на химфаке МГУ, где так же в 1973 году получает звание профессора. В 1985 году становится заведующим кафедрой химии природных соединений химического факультета. В то же время с 1969 года работал в Институте физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, где до 2002 года заведовал отделом химии и биохимии нуклеопротеидов и выполняет обязанности заместителя директора. С 2001 года — главный научный сотрудник того же отдела.

В 1984 году избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1994 году — действительным членом РАН.

Член Европейской Академии Наук (с 2000 года), иностранный член Академии наук Литвы (с 2002 года).

Автор более чем 180 работ.

Заместитель главного редактора журнала «Биохимия»

Научные достижения 
Научные исследования А. А. Богданова лежат в области биохимии комплексов нуклеиновых кислот с белками. В 1960-х годах для ДНК и высокополимерных РНК им было доказано существование природных ковалентных соединений нуклеиновых кислот с белками, что положило начало новому направлению в биохимии. А. А. Богданов также открыл явление разворачивания рибосом и совместно с А. С. Спириным показал принципиальную возможность их самосборки. Со своими сотрудниками Богданов выполнил ряд работ по изучению превращения РНК в рибосомах и предложил новый метод структурного анализа РНК, позволяющий разрывать их цепочки в произвольных участках. Разработанный метод применяется для синтеза рекомбинантных РНК, а также для изучения их функций. Богдановым при помощи фотоаффиной химической модификации выявлена тонкая структура функциональных центров рибосомы, в частности её декодирующего центра. Изучена пространственная структура и функции 5S РНК в рибосоме.

Преподавательская деятельность 
А. А. Богданов преподаёт на химическом факультете МГУ. В 1961—1962 годах им создан практикум по химии белка и нуклеиновых кислот. В разные годы читал такие курсы как «Основы молекулярной биологии», «Нуклеиновые кислоты: структура и функции», «Химические основы биологических процессов». В Институте физико-химической биологии А. А. Богдановым в 1996 году организована лекционная программа по молекулярной и клеточной биологии. Принимал участие в написании трёх учебников по химии нуклеиновых кислот и молекулярной биологии. Читал курсы лекций в  и других университетах мира.

Награды 
 Орден Александра Невского (18 мая 2022 года) — за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почёта (6 сентября 1996 года) — за заслуги перед государством и большой личный вклад в развитие науки.
 Лауреат Государственной премии СССР по науке и технике (1986) — за цикл работ «Структурные основы биосинтеза белка на рибосомах» (1962—1984).
 Премия им. М. В. Ломоносова I степени (МГУ, 1997).
 Премия Гумбольдта (2000).
 Премия имени М. М. Шемякина (РАН, 2001) — за цикл работ «Структурно-функциональный анализ РНК в сложных рибонуклеопротеидах».
 Премия имени А. Н. Белозерского (РАН, 2016, совместно с О. А. Донцовой, П. В. Сергиевым) — за цикл работ «Рибосома: функциональные центры и ингибиторы».

Основные работы 
 Нук­леи­но­во-бел­ко­вое взаи­мо­дей­ст­вие. М., 1975 (совм. с Р. К. Лет­не­вой);

Примечания

Ссылки 
 
 Персональная страница на официальном сайте химического факультета МГУ
 Фотопортрет А.А. Богданова в галерее выдающихся учёных МГУ "Портрет интеллекта", созданной в 2005 г. к 250-летию университета (фото Сергея Новикова).

Химики по алфавиту
Биохимики СССР
Биохимики России
Химики XX века
Лауреаты премии Гумбольдта
Лауреаты премии имени А. Н. Белозерского
Лауреаты премии имени М. М. Шемякина
Члены Европейской академии
Преподаватели химического факультета МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Иностранные члены АН Литвы
Заслуженные профессора МГУ